Olympiska spelen (OS) 1976 betyder:
Olympiska sommarspelen 1976, som anordnades i Montréal i Kanada
Olympiska vinterspelen 1976, som anordnades i Innsbruck i Österrike